Aristodemos (grekiska Ἀριστόδημος, latin Aristodemus) kan syfta på någon av följande:

 Aristodemos (heraklid), enligt sagan Spartas förste konung.
 Aristodemos (messenier), hjälte i det första messeniska kriget.
 Aristodemos (spartan), den ende överlevande spartanen efter slaget vid Thermopyle.
 Aristodemos av Kyme, tyrann i Kyme (Cumae).